Il Challenger Banque Nationale 2010 è stato un torneo professionistico di tennis maschile giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour 2010. Si è giocato a Rimouski in Canada dal 22 al 28 marzo 2010.

Partecipanti

Teste di serie

 Ranking all'8 marzo 2010.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Philip Bester
  Erik Chvojka
  Milos Raonic
  Zachary White

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Kaden Hensel
  Brydan Klein
  Juho Paukku
  Amir Weintraub

Campioni

Singolare 

 Rik De Voest ha battuto in finale  Tim Smyczek, 6–0, 7–5

Doppio 

 Kaden Hensel /  Adam Hubble hanno battuto in finale  Scott Lipsky /  David Martin, 7–6(5), 3–6, [11–9]

Collegamenti esterni